Partido Federal puede referirse a varios partidos políticos:
Partido Federal (Argentina), histórico partido político argentino fundado hacia 1813 por José Gervasio Artigas;
Partido Federal (1973), partido político argentino fundado en 1973 por Francisco Manrique;
Federales Porteños, una división del Partido Federal;
Partido Federalista, partido político de los Estados Unidos, fundado por Alexander Hamilton y desaparecido hacia 1824;
Partido Federal (España) (o Partido Republicano Democrático Federal), formación política española, surgida la revolución de 1868 por miembros republicanos del Partido Democrático, influidos por Francisco Pi y Margall;
Partido Federal Republicano (PFR) es un movimiento político venezolano.